El término claustro puede hacer referencia a:

Claustro, patio con galería porticada
Claustro, máximo órgano de representación de la Universidad
Claustro de profesorado, órgano de representación de profesores